Spojení písmen M a H může mít různé významy:

MH 
 MH – kód ISO 3166-2 pro Marshallovy ostrovy
 BS-MH – bývalý kód ISO 3166-2 pro Marsh Harbour

mh 
 maršálština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.mh 
 .mh – internetová doména nejvyššího řádu pro Marshallovy ostrovy